Хиоската, Псарска и Инусеска епархия (, катаревуса Ἱερᾶ Μητροπόλις Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν) е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище на остров Хиос. Начело на епархията от 2011 година е митрополит Марк.

Предстоятели 
 Епископи

 Управляващи 1365 – 1565 г.

 Архиепископи и митрополити

Бележки